Dirk Demol, Belgisch wielrenner
 Els Demol, Belgisch politica
 Frans Demol, Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Johan Demol, Belgisch politiecommissaris en politicus
 Stéphane Demol, Belgisch voetballer en voetbalcoach

Zie ook 
 De Mol (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam